Агатоклис Константину () — кипрский шахматист.

Один из сильнейших шахматистов Кипра с конца 1960-х до начала 1990-х гг.

Самый титулованный шахматист в истории чемпионатов Кипра. Девятикратный чемпион страны (1969, 1977, 1980, 1981, 1982, 1984, 1987, 1989 и 1991 гг.).

В составе сборной Кипра участник шести шахматных олимпиад (1966, 1968, 1970, 1972, 1984 и 1994 гг.; в 1968 г. играл на 1-й доске) и командного чемпионата Европы 1989 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Константину в базе Chessgames
 Личная карточка А. Константину на сайте 365Chess (ошибочно приписаны партии австралийской шахматистки А. Константину)
 Профиль А. Константину на сайте Chess Tempo
 Выступления А. Константину на шахматных олимпиадах
 Выступления А. Константину в командных чемпионатах Европы

Шахматисты Кипра
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам